Zkratka KDS má více významů:

 Křesťanskodemokratická strana – bývalá česká politická strana
 Konzervatívni demokrati Slovenska – současná slovenská politická strana
 Kühnův dětský sbor – český pěvecký sbor
 Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 Katolický domov studujících – domov mládeže v Praze, který zřídila Česká kongregace sester dominikánek
 Kovodružstvo Sedlčany
 Kladenská dopravní a strojní, s.r.o., firma na poskytování pronájmu, oprav a údržby lokomotiv, reklamní a agenturní činnosti a poradenské služby v železniční dopravě založená k 11. říjnu 2007, navazující na předchozí desetiletou činnost Radka Šauera jako podnikající fyzické osoby pod značkou Šauer. 
 Koňská Dávka Sedativa - Drogami a láskou motivovaný alternativní rapový interpret, s často zpívanými refrény.